Петро́вск — наименование населённых пунктов:

Россия 
 Петровск — город в Саратовской области.
 Петровск — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Петровск — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Петровск — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Петровск — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Петровск — посёлок в Челно-Вершинском районе Самарской области.
 Петровск — посёлок в Первомайском районе Томской области.
 Петровск (1777—1925) — город в Ярославской губернии, ныне посёлок городского типа Петровское в Ярославской области.
 Петровск (1857—1921) — город в Дагестанской области, ныне город Махачкала в Республике Дагестан.

Украина 
 Петровск — село в Тарутинском районе Одесской области.

Прочее 
 Петровск — военный аэродром вблизи города Петровск Саратовской области.
 Петровск — железнодорожная станция в Ростовском районе Ярославской области.

См. также 
 Петровск-Забайкальский (с 1926) — город в Забайкальском крае.
 Петровск-Порт (1857—1921) — прежнее название города Махачкала.
 Петровск-Кавказский — бывший посёлок городского типа, ныне микрорайон г. Махачкала.